3 miejscowości w Polsce: 
 Górskie – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny 
 Górskie – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki 
 Górskie – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno

Zobacz też: Górskie Ponikły-Stok